Le nom Nanmadol peut désigner les cyclones tropicaux suivants :
 le typhon Nanmadol, un cyclone tropical de catégorie 4 de la saison cyclonique 2004 dans l'océan Pacifique nord-ouest et qui a notamment affecté les Philippines et Taïwan ;
 le typhon Nanmadol, un cyclone tropical de catégorie 5 de la saison cyclonique 2011 dans l'océan Pacifique nord-ouest et qui a notamment affecté les Philippines, Taïwan et la Chine ;
 le typhon Nanmadol, un cyclone tropical de la saison cyclonique 2022 dans l'océan Pacifique nord-ouest qui affecte notamment le Japon.

Nanmadol